Кири́ков (Кири́кова) — русская фамилия, образованная от имени Кирик. Известные представители:
 Кириков, Александр Александрович (род. 1980) — российский кёрлингист, тренер по кёрлингу, судья по кёрлингу.
 
 Кириков, Борис Михайлович (1948—2022) — историк архитектуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Кириков, Сергей Васильевич (1899—1984) — биогеограф, доктор биологических наук.

Топоним 
 Кириков — посёлок, Самойловский район, Саратовская область, Россия.

См. также 
 Кириково